Sidestrand steht für:
 Boulton & Paul Sidestrand, britisches Flugzeugmodell
 Sidestrand (Norfolk), Ort in Norfolk, Vereinigtes Königreich